SMY Hohenzollern oder S.M.Y. Hohenzollern bzw. S. M. Y. „Hohenzollern“ steht für:

* Hohenzollern (Schiff, 1880), eine Staatsyacht der Kaiserlichen Marine, offizielle Schreibweise S. M. Y. „Hohenzollern“, später unbenannt nach S. M. Y. „Kaiseradler“.
 Hohenzollern (Schiff, 1893), eine Staatsyacht der Kaiserlichen Marine, offizielle Schreibweise S. M. Y. „Hohenzollern“, 1914 außer Dienst gestellt, 1923 abgewrackt.
 Hohenzollern (Schiff, 1914), eine Staatsyacht der Kaiserlichen Marine, offizielle Schreibweise S. M. Y. „Hohenzollern“, 1913 beauftragt, 1923 unfertig abgewrackt.